Volgend is een lijst van landen gerangschikt volgens export
in geldwaarde. Ter vergelijking zijn ook niet-soevereine
landen opgenomen in de lijst.

De datum is het jaar waarvoor de informatie van het bijhorende
land geldt. Dit jaar is 2005 indien niet ingevuld.

De informatie van de Europese lidstaten komt van Eurostat.
De informatie van de overige landen komt van het WTO en werd (laatst) geraadpleegd in 2011.

 België: 10de
 Nederland: 5de

Ontwikkeling in de laatste decennia

> 100 miljard

10-100 miljard

1-10 miljard

100 miljoen-1 miljard

1-100 miljoen

< 1 miljoen

Zie ook 
 Lijst van landen naar import

Voetnoot

Referenties 
CBS
CIA World Factbook

Export